IAN peut faire référence à :
 IAN, une série de bande dessinée ;
 , un aéroport américain, en Alaska, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports ;
 International Article Number (en français, Code-barres EAN).

Prénom 

 est un prénom d'origine gaélique écossaise, équivalent de « John », ensuite adopté dans les pays de langue anglaise.

Patronyme 

 Janis Ian (1951-), chanteuse américaine.

Code IATA des aéroports